Gretor oder Grétor ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Gretor (1887–1977), dänische Schriftstellerin
 Georg Gretor (Pseudonym Georges Barbizon; 1892–1943), dänischer Journalist
 Willy Gretor (auch Grétor; eigentlich Vilhelm Petersen; 1868–1923), dänischer Maler und Kunsthändler